O Talho é um clube multiesportivo na aldeia do Talho na ilha do São Nicolau de Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol, basquete, vôlei e atletismo.

Talho vencêu o primeiro e único título da taça insular em 2010 e participando na taça nacional cabo-verdiano.

Na temporada de 2015-16, Talho perdeu todos o jogos na campeonato regional e torneio de abertura, em anos recentes, Talho únicamente jogar uma jogo na taça regional e perdeu na primeiras etapas.

Estádio

O clube jogar na Estádio João de Deus Lopes da Silva com capacidade de 1.000. Outros clubes populares jogar na estádio incluindo-se SC Atlético e Desportivo Ribeira Brava.

Títulos
Taça de São Nicolau: 1
2010

Torneio de Abertura de São Nicolau: 1
2003/04

Futebol

Palmarés

Classificações regionals

Estadísticas
Melhor posição na taça: Primeiro etapa (nacional)Apresentadas na competições das taças:Nacional: 1, em 2010Regional: 15Apresentadas na competições das super taças regionais: 1, em 2010Mais jogos perdeu na temporada na Campeonato Nacional:''' 2016 (perdeu todos o jogos)

Ligações externas
FC Talho na Facebook
FC Talho na Zerozero
FC Talho na Ogol

Clubes de futebol de Cabo Verde
Tarrafal de São Nicolau
Liga Insular de São Nicolau